98 – liczba
 98 rok naszej ery
 98 rok przed naszą erą
 98 jest liczbą atomową pierwiastka kalifornu
 dawna droga krajowa nr 98
 linia kolejowa nr 98
 Expo ’98 World’s Fair odbyło się w Lizbonie, w Portugalii od maja do września 1998 roku
 Sonet 98 Williama Szekspira
Astronomia:
 galaktyka NGC 98
 galaktyka Messier 98
 planetoida (98) Ianthe

 misja promu kosmicznego STS-98
 Space Shuttle Orbiter Pathfinder OV-098

Gry:
 World Cup 98
 FIFA 98: Road to World Cup
 Microsoft Flight Simulator 98 – symulator lotu

Informatyka:
 system operacyjny Windows 98
 standard UNIX 98
 komputer NEC PC-9801

Muzyka:
 singel Brother Louie ’98
 singel You’re My Heart, You’re My Soul ’98
 album Aya RL Wy to ja ’98
 albumy Depeche Mode The Videos (86-98), The Singles (81-98), The Singles (86-98)
 trasa koncertowa Acid Drinkers Varran z Comodo Tour '98
 zespół 98 Degrees

Radio:
 Radiocafé 98.6
 Radio AS 98,1

Wojsko:
 bojowy wóz piechoty M-98 Vidra
 francuski lotniskowiec Clemenceau (1957)
 niemiecki samolot szturmowy Fieseler Fi 98
 chiński czołg podstawowy Typ 98
 japoński czołg lekki Type 98B
 japoński czołg lekki Type 98 Ke-Ni
 japoński transporter opancerzony Type 98 So-Da
 98 Pułk Artylerii Obrony Przeciwlotniczej
 98 Pułk Piechoty
 98 Pułk Piechoty (LWP)
 98 Pułk Pograniczny NKWD

Transport:
 statek MF al-Salam Boccaccio 98
 Oldsmobile 98
 Samochód Saab 98